Комсомо́льский проспект (ранее назывался Обским проспектом) — улица в Железнодорожном районе Новосибирска. Начинается от улицы Фёдора Ивачёва, далее (в северо-восточном направлении) пересекает улицы Дмитрия Шамшурина и Ленина, после чего заканчивается, примыкая к улице Салтыкова-Щедрина. Нумерация домов увеличивается в сторону улицы Салтыкова-Щедрина. По центру вдоль всего проспекта тянется аллея, прерываемая только дорожными перекрёстками и проезжей частью самого проспекта (на участке между улицами Ленина и Салтыкова-Щедрина).

История 
В начале XX века на проспекте был заложен бульвар.

Памятники 
В аллее проспекта установлен Монумент Воинам-Сибирякам в честь Великой победы.

Организации 
 Региональный институт повышения квалификации
 Новосибирская специальная музыкальная школа-колледж
 Концертный зал
 РЖД, ОАО, дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин
 Status, бизнес-центр

Галерея

Литература 
 Баландин С. Н. Новосибирск : История градостроительства 1893-1945 гг. — Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. — 135 с. — 30 000 экз.

Ссылки 
 2ГИС. Комсомольский проспект
 Исторический портал «Старый Новосибирск»

Улицы по алфавиту
Улицы Новосибирска
Улицы Железнодорожного района Новосибирска